Ollisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ollisaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Ollisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar